Кичка (в нижнем течении — Пагубица) — река в Тверской области России.

Протекает по территории Вышневолоцкого и Спировского районов. Исток — юго-западнее деревни Улиткино, впадает в реку Осугу в 5,3 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тверца от истока (Вышневолоцкий гидроузел) до города Тверь, речной подбассейн реки — Волга до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100512110000002253.

Примечания 

Притоки Осуги (притока Тверцы)
Реки Вышневолоцкого района
Реки Спировского района